

Musica 
 Sinnamon – gruppo musicale statunitense

Persone 
 Ryan Sinnamon – calciatore scozzese
 Shandi Sinnamon – cantante e cantautrice statunitense
 Sinnamon Love – attrice pornografica statunitense

Pagine correlate 
 Cinnamon